Загорники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Загорники — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Загорники — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.